Тургай — имя собственное (: жаворонок; : воробей), выступает в виде топонимов, гидронимов и фамилий:
 Тургай, Валерий Владимирович (род. 1961) — чувашский поэт, прозаик и переводчик, заслуженный работник культуры Чувашской Республики.

Казахстан 
 Тургай — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Тургай — село (бывший город) в Костанайской области.
 Тургай — река в Костанайской и Актюбинской областях.
 Тургай — исторический регион в Костанайской и Акмолинской областях.

Россия 
 Тургай — посёлок в Северном районе Оренбургской области.
 Тургай — бывший посёлок Томской области в устье реки Тургайка.

См. также 
 Тургайское плато
 Тургайская ложбина
 Тургайская область (Российская империя)
 Тургайская область (Казахстан)
 Тургайский уезд